Hall – Canberra elővárosa
 Hall – település az USA Washington államában
 Hall – amerikai versenyautó-konstruktőr
 Hall – lakások speciális helyisége